Titus Andronicus est une pièce de théâtre (tragédie) de William Shakespeare (titre entier La Très Lamentable Tragédie romaine de Titus Andronicus),
(Titus Andronicus est aussi le nom du général romain, personnage principal de cette même pièce),
 Titus Andronicus est le nom d'un groupe américain de rock, originaire du New Jersey, actifs depuis 2005.

Voir aussi la page réservée aux homonymies de Titus.